Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación puede referirse a distintas escuelas de enseñanza técnica relacionadas con las telecomunicaciones: 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Valencia
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación (Universidad de Granada)